Stati Uniti d'America
 Mount Gilead – città della Contea di Montgomery, Carolina del Nord
 Mount Gilead – capoluogo della Contea di Morrow, Ohio